13-й чемпионат Польши проходил с 4 по 30 октября 1955 г. во Вроцлаве.

На старт соревнования вышли 20 шахматистов, однако после 2-го тура Р. Громбчевский, имевший в своем активе победу над З. Додой и ничью с Г. Шапиро, выбыл из турнира. Его результат был аннулирован.

Победитель четырех предыдущих чемпионатов Б. Слива на сей раз выступил неудачно и завершил турнир на отметке +1. Бескомпромиссная игра принесла чемпионский титул Ю. Громеку, который компенсировал 4 поражения 12 победами и на полтора очка опередил серебряного призера Р. Двожиньского. Для обоих этот успех стал главным в карьере. На пол-очка от Двожиньского отстали А. Пытляковский и В. Бальцарек. Лучший коэффициент Бергера был у Пытляковского, которому и была вручена бронзовая медаль.

Таблица

Ссылки 
 XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1955
 13. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1955 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам
1955 год в Польше
Октябрь 1955 года